

Сергушкино — присілок, Звениговський район, Марій Ел
 Сергушкино — село, Сєверний район, Оренбурзька область